Angélique Trinquier – ex nuotatrice monegasca
 Michel Trinquier – pittore francese
 Roger Trinquier – militare francese